«Tepoto» puede referirse a:

 Tepoto Norte, atolón que forma parte de las Islas Tuamotu-Gambier, de la Polinesia Francesa.
 Tepoto Sur, atolón que forma parte de las Islas Tuamotu-Gambier, de la Polinesia Francesa.
 Tepoto Norte, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Napuka.